

Кеннетт — місто, штат Міссурі
 Кеннетт Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія